Esta foi a primeira edição do evento.
Kurumi Nara conquistou o título derrotando Klára Zakopalová na final por 6–1, 4–6, 6–1.

Cabeças de chave

 Klára Zakopalová (Final)
 Francesca Schiavone (Primeira fase)
 Paula Ormaechea (Quartas de final)
 Alexandra Cadanțu (Primeira fase)

 'Kurumi Nara (Campeã)
 María Teresa Torró Flor (Primeira fase)
 Barbora Záhlavová-Strýcová (Primeira fase)
 Vania King (Primeira fase)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Qualificatório

Cabeças de chave

Qualificadas

Chave

First Qualifier

Second Qualifier

Third Qualifier

Fourth Qualifier

Fifth Qualifier

Sixth Qualifier

Referências
 Main Chave
 Qualifying Chave

S